Cieki w Polsce
 Świętojańska Młynówka – struga, dopływ Jemiołówki
 Świętojańska Młynówka – struga, dopływ Bajdyckiej Młynówki

Przypisy